Силан — сполука Силіцію, представник ряду силанів.
 Силан — поширена назва першого представника силанів — моносилану SiH4.
 Силан — слов'янське чоловіче ім'я.

Див. також 
 Марк Юній Сілан — традиційне ім'я у давноримському роді Юніїв

Слов'янські імена
Чоловічі імена